Soběchleby bezeichnet mehrere Ortschaften in Tschechien

 Soběchleby, Gemeinde im Okres Přerov
 Soběchleby, Ortsteil von Blšany, Okres Louny
 Soběchleby, Ortsteil von Krupka, Okres Teplice